Les gendarmes de la garde du roi étaient un corps de la maison militaire du roi de France lors de l'ancien Régime.

Historique 
Les gendarmes — terme désignant à l'origine la cavalerie lourde, cuirassée, des gens d'armes — furent créés en 1609 par le roi Henri IV pour assurer la garde du dauphin, le futur Louis XIII. Ce dernier, une fois monté sur le trône en 1610, intégra les gendarmes à la garde du roi. Cette compagnie de  reçut la deuxième place dans l'ordre de préséance de la maison du roi, après les gardes du corps et avant les chevau-légers. Ces différents corps ne se distinguaient pourtant que peu. L'accès à la compagnie des gendarmes, comme pour les autres unités de cavalerie de la maison du roi, était réservé en principe à la noblesse. Jusqu'en 1664, les officiers de la compagnie pouvaient même vendre les charges de gendarmes.

La compagnie avait comme capitaine le roi et était commandée effectivement par un capitaine-lieutenant. Les gendarmes portaient un uniforme rouge avec des parements noirs. Lorsque le roi partait en campagne, un détachement de gendarmes assurait la garde des étendards depuis la ruelle du lit royal jusqu'au-dehors du palais ; et l'inverse lorsque le roi rentrait de campagne. Comme le reste des unités de la maison militaire, la compagnie des gendarmes fut sévèrement critiquée au  et supprimée en 1787.

La compagnie des gendarmes de la garde était distincte des compagnies de la gendarmerie de France ou gendarmerie d'ordonnance, qui n'appartenait pas officiellement à la maison du roi, mais y était rattachée par son prestige et ses fonctions.

Claude François Paparel est le Trésorier de l'extraordinaire des guerres et de la gendarmerie de Louis XIV (1702-1716)

Combats et batailles 
Rébellions huguenotes
1622 :
Combat de Riez
1650 :
 Bataille de Rethel
1740-1748 : Guerre de Succession d'Autriche
 1745 : 
 11 mai Bataille de Fontenoy

Personnages célèbres ayant servi aux gendarmes de la garde 
 Félicité Jean Louis de Durfort (1758-1801), enseigne dans les gendarmes de la garde,
 Thomas de Treil de Pardailhan (1754-1822)
Vincent Flichy de La Neuville (1681-1733) qui a pour parrain Vincent de Famechon, aumônier ordinaire du Roi.

Notes et références

Bibliographie

Articles connexes 
Régiments français d'Ancien Régime

Liens externes 

Unité militaire sous l'Ancien Régime
Maison militaire du roi de France
Unité de protection rapprochée